, или , — список из 1026 кандзи для изучения. Список составляется Министерством образования Японии, его полное название — . Именно этот список определяет, какие кандзи будут изучать японские школьники на каждом году своего обучения в шести начальных классах.

История 
Впервые список был учреждён в 1946 году и содержал 881 иероглиф, в 1977 году он был расширен до 996, а в 1981 году — до 1006. В 2020 году Министерство образования Японии добавило ещё 20 иероглифов. Они используются в названиях префектур Японии и изучаются на четвёртом году обучения.

Список кандзи

Первый год обучения

Второй год обучения

Третий год обучения

Четвёртый год обучения

Пятый год обучения

Шестой год обучения

См. также 
 Сто фамилий
 Тысячесловие
 Дзёё-кандзи — список кандзи, рекомендованных к использованию
 Тоё-кандзи — старая версия Дзёё-кандзи
 Хёгайдзи — иероглифы, не входящие в списки
 Кандзи кэнтэй — тест на знание кандзи

Примечания

Ссылки 
 Полный список Кёику-кандзи на сайте министерства образования Японии

Списки японских иероглифов
Языковая политика
Образование в Японии